Ива́н Степа́нович Люби́мов (25 марта 1909, Киев — 26 декабря 2000, Москва) — советский лётчик-истребитель и военачальник, Герой Советского Союза (22 января 1944 года). Генерал-майор авиации (11 мая 1949 года), профессор, .

Биография 
Родился 25 марта 1909 года в Киеве в семье рабочего (по другим источникам — селе  Курской области). По национальности — русский. Окончил сельскую школу, батрачил. Затем работал слесарем на Глушковской суконной фабрике и на заводе «Серп и молот» в Харькове. В 1932 году окончил 2 курса Харьковского техникума связи.

С апреля 1932 года на службе в Красной Армии. В августе 1933 года окончил 9-ю военную школу лётчиков и летнабов в Харькове. С августа 1933 года служил в ВВС Черноморского флота: пилот, с ноября 1934 года — младший лётчик 24-й истребительной авиационной эскадрильи (Евпатория); с апреля 1938 года — командир звена, с ноября 1939 года — начальник штаба эскадрильи 32-го истребительного авиационного полка ВВС ВМФ. С июня 1940 года — начальник штаба эскадрильи 8-го 8-го истребительного авиационного полка ВВС ВМФ, в августе 1940 года был возвращён в 32-й истребительный авиаполк ВВС ВМФ командиром эскадрильи которая дислоцировалась в Евпатории.

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года: в этот день на истребителе И-16 поднялся в воздух для отражения налёта немецкой авиации на Севастополь. Там же над Севастополем 31 августа 1941 года капитан Любимов одержал свою первую победу, сбив бомбардировщик Хе-111. 

К 25 сентября совершил 115 боевых вылетов с налётом в 140 часов, а к началу октября 1941 года одержал 4 личных и 1 групповую победы. 9 октября 1941 года был сбит и тяжело ранен в неравном воздушном бою над Перекопским перешейком, с огромным трудом сумел посадить свой истребитель Як-1 в степи, но немецкие лётчики продолжали добивать его уже на земле после его вынужденной посадки. При этом Любимов получил второе тяжёлое ранение и лишился ступни левой ноги (её ампутировали в госпитале).

Однако после длительного лечения Иван Любимов добился возвращения в строй и освоил полёты с протезом. В июле 1942 года вернулся в 32-й истребительный авиаполк ВВС Черноморского флота, продолжил боевые вылеты. После гибели командира полка майора А. З. Павлова в октябре 1942 года назначен командиром полка. За отличное выполнение заданий командования и массовый героизм личного состава 31 мая 1943 года полку было присвоено гвардейское звание и он получил наименование 11-й гвардейский истребительный авиационный полк ВВС ВМФ. За отличия в боях досрочно получил очередные воинские звания майор (в марте 1942 года) и подполковник (в октябре того же года).

К сентябрю 1943 года командир 11-го гвардейского истребительного авиационного полка (1-я минно-торпедная авиационная дивизия ВВС ВМФ, ВВС Черноморского флота) гвардии подполковник И. С. Любимов совершил 109 боевых вылетов, провёл 21 воздушный бой, в которых сбил лично 5 и в составе пары 2 самолёта противника (в наградном листе говорится о 8 лично сбитых самолётах).

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, старшинскому и рядовому составу Военно-Морского флота» от 22 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2893).

С октября 1943 года — командир 4-й истребительной авиационной дивизии ВВС Черноморского флота. В последний год войны сражался на истребителе Р-39 «Аэрокобра». После завершения боевых действий на Чёрном море в октябре 1944 года направлен на учёбу на Высшие авиационные академические курсы при Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова. За годы войны выполнил 174 боевых вылета, провёл около 60 воздушных боёв, сбил 6 самолётов противника лично и 2 в паре (в последнем наградном листе говорится о 9 победах). Летал на истребителях И-16, Як-1, «Аэрокобра». Участвовал в обороне Крыма, в битве за Кавказ, Новороссийско-Таманской и Крымской наступательных операциях.

После окончания курсов в мае 1945 года вернулся к командованию 4-й истребительной авиадивизии ВВС Черноморского флота, командовал ею по декабрь 1948 года. В январе 1950 года окончил авиационный факультет Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. С января 1951 года — председатель квалификационной комиссии авиации ВМС СССР. С июля 1951 года — начальник ПВО — командующий Приморским районом ПВО Черноморского флота. С января 1953 года — начальник ПВО Черноморского флота — заместитель командующего ВВС Черноморского флота. С января 1955 года — старший преподаватель кафедры ВВС флота в Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова (с 1958 года — Военная академия Генерального штаба). В феврале 1973 года генерал-майор авиации И. С. Любимов уволен в отставку.

Жил в Москве. Умер 26 декабря 2000 года в Москве на 92-м году жизни. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Награды 
 Награды СССР
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 2893 (22.01.1944);
 два ордена Ленина (29.01.1942, 22.01.1944);
 три ордена Красного Знамени (29.11.1942, 31.03.1946, 13.06.1952);
 орден Ушакова II степени (27.09.1944);
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985);
 орден Красной Звезды (30.04.1947);
 медаль «За боевые заслуги» (3.11.1944);
 медаль «За оборону Севастополя» (1943);
 медаль «За оборону Одессы» (1943);
 медаль «За оборону Кавказа» (1945);
 ряд других медалей СССР и РФ.

 Иностранные награды
 Орден Британской Империи 4-й степени (1944);
 Орден Тудора Владимиреску 4-й степени (Румыния, 1969);
 Медаль «25 лет освобождения Румынии» (Румыния, 1969).

Примечания

Литература 
 
 
 Авдеев М. В. У самого Черного моря. — М.: ДОСААФ, 1975.
 Боевые звёзды киевлян. — Киев: Политиздат Украины, 1983. — С.234—237.
 Доценко В. Д. Словарь биографический морской. — СПб., 2000. — С.241.

Ссылки 
 
 Любимов И. С. на сайте «Советские асы».
 Любимов И. С. на сайте «Красные соколы».
 Любимов Иван Степанович // FLOT.COM.

Выпускники Харьковского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики морской авиации Великой Отечественной войны
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Инвалиды Великой Отечественной войны
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Члены КПСС
Похороненные на Кунцевском кладбище
Обладатели Южного банта
Участники Крымской оборонительной операции
Участники обороны Севастополя (1941—1942)
Участники битвы за Кавказ